BIH kan avse: 

 BIH (organisation) – en tidsservicebyrå
 BIH – landskod för Bosnien och Hercegovina
 BIH – IATA:s kod för en flygplats i Bishop, Kalifornien, USA, se Eastern Sierra Regional Airport